BAP Aguirre je jméno použité pro více lodí peruánského námořnictva:
 BAP Aguirre (DE-1) – eskortní ledoborec třídy Cannon, v roce 1954 odkoupena od US Navy, kde sloužila jako USS Waterman (DE-740)
 BAP Aguirre (CH-84) – křižník třídy De Zeven Provinciën postavený pro Nizozemské královské námořnictvo jako HNLMS De Zeven Provinciën (C802)
 BAP Aguirre (FM-55) – fregata třídy Lupo, odkoupená od italského námořnictva

Lodě stejného jména